Ямник:

 Ямник — старинное слово, обозначавшее род погреба, подвала, крытую сверху яму, также овинную яму, т. е. нижнюю, подземную часть овина, где разводится огонь для сушки хлеба, и самый спуск туда (подныр).

 Персоналии
 Ямник, Лука — словенский синти-поп-музыкант, клавишник

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Ямник — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 
 Россия 
 Ямник — деревня в Демянском районе Новгородской области (Жирковское сельское поселение).
 Ямник — деревня в Демянском районе Новгородской области (Ямникское сельское поселение).
 Ямник — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Примечания